Andreï Leonidovitch Kozyrev - en russe :  - (né le  à Tomsk en Union des républiques socialistes soviétiques) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière 
En 1993, il commence sa carrière avec le Severstal Tcherepovets en Superliga. Il a été choisi au neuvième tour en  par les Blackhawks de Chicago lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey en 1996. Après 4 saisons, il part en Amérique du Nord pour jouer dans la franchise de l'Ice d'Indianapolis, alors en Ligue internationale de hockey. Il fait une pige en ECHL dans la franchise des Chill de Columbus. En 1999, il retourne en Superliga dans son club de départ, le Severstal Tcherepovets. En 2001, il joue pour les clubs moscovites du HK Dinamo Moscou et du HK CSKA Moscou. Il signe la même année un contrat avec SKA Saint-Pétersbourg. Il est prêté un temps au Sibir Novossibirsk. En 2004, il signe au IFK Arboga en Allsvenskan nord mais quitte le club avec sept parties. Avec son compatriote Vadim Charifianov, il signe aux Rapaces de Gap dans la Ligue Magnus. En 2005, il retourne en Superliga dans le club du Vitiaz Tchekhov. En 2009, il joue pour le HK Rys en Vyschaïa Liga, le second échelon russe. Il est ensuite devenu l'entraineur-adjoint de cette équipe avant d'assister Andreï Nazarov au Vitiaz Tchekhov.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 43|| 0|| 2|| 2|| 84|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1994-1995|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 40|| 0|| 0|| 0|| 36|| || || || ||
|-
| 1995-1996|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 50|| 2|| 0|| 2|| 55|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1996-1997|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 24|| 1|| 0|| 1|| 40|| 1|| 0|| 0|| 0|| 25
|-
| 1997-1998|| Ice d'Indianapolis|| LIH|| 13|| 0|| 1|| 1|| 28|| || || || ||
|-
| 1998-1999|| Ice d'Indianapolis|| LIH|| 61|| 1|| 2|| 3|| 81|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1998-1999|| Chill de Columbus|| ECHL|| 3|| 0|| 1|| 1|| 11|| || || || ||
|-
| 1999-2000|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 25|| 0|| 3|| 3|| 49|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2000-2001|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 21|| 0|| 2|| 2|| 63|| || || || ||
|-
| 2001-2002|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 7|| 0|| 1|| 1|| 18|| || || || ||
|-
|| 2001-2002|| HK CSKA Moscou|| Vyschaïa Liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2001-2002|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 17|| 1|| 3|| 4|| 35|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 30|| 2|| 4|| 6|| 50|| || || || ||
|-
| 2002-2003||Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 7|| 0|| 0|| 0|| 14|| || || || ||
|-
| 2003-2004|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 32|| 1|| 1|| 2|| 26|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| IFK Arboga|| Allsvenskan nord|| 7|| 0|| 0|| 0|| 14|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| Gap Hockey Club|| Ligue Magnus|| 18|| 3|| 2|| 5|| 59|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Vitiaz Podolsk|| Superliga || 42|| 1|| 3|| 4|| 131|| || || || ||
|-
| 2006-2007|| Vitiaz Podolsk|| Superliga || 46|| 0|| 1|| 1|| 127|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| |Vitiaz Podolsk || Superliga || 20|| 0|| 0|| 0|| 87|| || || || ||
|-
| 2007-2008|| Vitiaz Podolsk 2|| Pervaïa Liga ||19||1||3||4||24|| || || || ||
|-
| 2008-2009|| HK Rys|| Vyschaïa Liga || 57|| 0|| 7|| 7|| 80|| || || || ||
|-

Références 

Naissance en juin 1973
Naissance à Tomsk
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur du Chill de Columbus
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Rys
Défenseur de hockey sur glace